Noten steht für:

 Gruppe einzelner Musiknoten oder gedrucktes Musikstück, siehe Note (Musik) #„Noten“ 
 im schweizerischen Bankwesen Sorten

Geografie:
 Noten (Hochkar) (1781 m), Nebengipfel des Hochkars in den Göstlinger Alpen, Niederösterreich/Steiermark
 Noten (Dürrenstein) (1640 m), Nebengipfel des Dürrensteins in den Ybbstaler Alpen, Niederösterreich

 Noten oder Van Noten ist der Familienname folgender Personen:
 Dries Van Noten (* 1958), belgischer Modedesigner
 Jean Van Noten (1903–1982), belgischer Künstler und Briefmarkenentwerfer
 Han Noten (* 1958), niederländischer Politiker

 Patrick van Noten (* 1995), belgischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Note (Begriffsklärung)